Теркель и неприятность () — датский мультфильм.

Сюжет 
В фильме рассказывается о датском мальчике Теркеле, живущем в обычном городке.

Его папа постоянно читает газету и на любой вопрос Теркеля отвечает «нет», а мама всё время курит сигареты. Однажды его дядя Стюарт, весьма колоритная личность, избивает одноклассников Теркеля — хулиганов Найджела и Саки. С тех пор жизнь Теркеля меняется — на него постоянно сыпятся угрозы, а в спальне появляются кровавые надписи на стенах.

Примечания

Ссылки 
 Страница фильма на Кинопоиске
  
 
 

Полнометражные мультфильмы Дании
Мультфильмы 2004 года
Фильмы Дании 2004 года
Фильмы о насилии в школах
Независимые фильмы Дании
Мультфильмы о детях
Молодёжные фильмы
Чёрные комедии Дании
Фильмы Nordisk Film